Galleria d'arte moderna e contemporanea (GAMeC) – museo di Bergamo
 Galleria d'arte moderna e contemporanea – vecchio nome della Galleria nazionale San Marino, museo di San Marino